

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Jurzyn – przysiółek wsi Zimna Brzeźnica w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Niegosławice
 Jurzyn – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Jasień 
 Jurzyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Nowe Miasto